Кириллово — название ряда населенных пунктов в России.

Архангельская область
 Кириллово — деревня в Каргопольском районе.
 Кириллово — деревня в Котласском районе.

Башкортостан
 Кириллово — деревня в Уфимском районе.

Вологодская область
 Кириллово — деревня в Нюксенском районе.

Калужская область
 Кириллово — деревня в Боровском районе.
 Кириллово — деревня в Малоярославецком районе.
 Кириллово — село в Сухиничском районе.

Костромская область
 Кириллово — деревня в Мантуровском районе.

Липецкая область
 Кириллово — село в Становлянском районе.

Нижегородская область
 Кириллово — село в Краснобаковском районе.
 Кириллово — деревня в Семеновском районе.

Новгородская область
 Кириллово — деревня в Любытинском районе.

Пензенская область
 Кириллово — село в Земетчинском районе.

Псковская область
 Кириллово — деревня в Бежаницком районе.
 Кириллово — деревня в Бережанской волости Островского района.
 Кириллово — деревня в Волковской волости Островского района.
 Кириллово — деревня в Порховском районе.
 Кириллово — деревня в Пушкиногорском районе.

Сахалинская область
 Кириллово — посёлок в Анивском районе.

Ярославская область
 Кириллово — деревня в Большесельском районе.
 Кириллово — деревня в Любимском районе.

См. также